Claudio Turchetto (1944) – ex calciatore italiano
 Sara Turchetto (1983) – attrice tedesca